12-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 21 мая по 24 октября 2004 года с участием 42 команд (с учётом Кубка Сибири и Дальнего Востока). Обладателем Кубка в 4-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд стало подмосковное «Заречье-Одинцово».

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
13-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока являлся отборочным турниром к Кубку России и проводился в два этапа — предварительный и финальный. Две лучшие команды по итогам розыгрыша выходят в финальную стадию Кубка России.

Предварительный этап 
Участники: 15 команд высших лиг «А» и «Б» региона «Сибирь — Дальний Восток».

Группа А 
 7—15 августа
 Подгруппа 1

 Подгруппа 2

Группа Б 
 12—20 августа.
Подгруппа 1

Подгруппа 2

По три команды из групп вышли в финальный этап, где к ним присоединились команды суперлиги «Самородок» (Хабаровск) и «Строитель» (Красноярск).

Финальный этап 
30 августа—4 сентября. Хабаровск.

Групповой раунд 
Группа А

Группа Б

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-8 места: «Спартак» — «Томичка-Юпитер» 3:1; «Локомотив» — «Спутник» 3:1.
 Матч за 7-е место: «Спутник» — «Томичка-Юпитер» 3:1.
 Матч за 5-е место: «Спартак» — «Локомотив» 3:1.

 Полуфинал за 1-4 места: «Строитель» — «Аурум» 3:1; «Самородок» — «Ангара» 3:2.
 Матч за 3-е место: «Аурум» — «Ангара» 3:2.
 Финал: «Самородок» — «Строитель» 3:0 (25:16, 30:28, 25:14).

Обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока в 3-й раз в своей истории стал хабаровский «Самородок». В финальный этап розыгрыша Кубка России вышли «Самородок» и «Строитель».

Предварительный этап 
Участники: 19 команд высших лиг «А» и «Б» (регион «Европа») и первой лиги. Матчи проводились в пяти группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг. От участия в розыгрыше отказалась четыре команды суперлиги — «Уралочка»-НТМК, Балаковская АЭС, «Динамо» (Московская область) и «Факел».

Группа 1 
 21—23 мая. Челябинск.

Группа 2 
 21—23 мая. Санкт-Петербург.

Группа 3 
 23 мая. Самара.

Группа 4 
 21—23 мая. Волгодонск.

Группа 5 
 23 мая. Тула.

Группа 6 
 21—23 мая. Мытищи.

В полуфинальный этап вышли по две лучшие команды из групп.

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в трёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли по две лучшие команды из групп.

Группа 1 (Москва) 
 15—20 июня.

Группа 2 (Туапсе) 
 15—20 июня.

Группа 3 (Тутаев) 
 15—20 июня.

По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где к ним присоединились два финалиста Кубка Сибири и Дальнего Востока («Самородок» и «Строитель»).

Финальный этап 
19—24 октября 2004. Белгород.

Групповой раунд

Группа 1 

 19 октября. Ленинградка — Строитель 3:0 (25:18, 25:21, 25:15); Динамо — Университет 3:0.
 20 октября. Динамо — Ленинградка 3:0; Университет — Строитель 3:0.
 21 октября. Ленинградка — Университет 3:0 (25:19, 25:19, 25:14); Динамо — Строитель 3:0 (25:19, 25:23, 25:22).

Группа 2 

 19 октября. Заречье-Одинцово — Стинол 3:0 (25:16, 25:17, 25:19); ЦСКА — Самородок 3:2 (25:20, 23:25, 21:25, 25:22, 16:14).
 20 октября. Стинол — Самородок 3:1 (25:21, 25:16, 22:25, 25:23); Заречье-Одинцово — ЦСКА 3:1.
 21 октября. ЦСКА — Стинол 3:0 (25:23, 25:14, 30:28); Заречье-Одинцово — Самородок 3:0 (25:22, 25:21, 25:19).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
23 октября
 Заречье-Одинцово — Ленинградка 3:0 (25:15, 25:19, 25:18)
 Динамо — ЦСКА 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:18)

Полуфинал за 5—8 места 
23 октября
 Самородок — Университет 3:0 (25:19, 25:18, 25:13)
 Стинол — Строитель 3:0 (25:22, 29:27, 25:21)

Матч за 7-е место 
24 октября
 Университет — Строитель 3:2 (25:23, 25:23, 22:25, 15:25, 15:12)

Матч за 5-е место 
24 октября
 Самородок — Стинол 3:0 (25:16, 25:17, 27:25)

Матч за 3-е место 
24 октября
 Ленинградка — ЦСКА 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:18)

Финал 
24 октября
 Заречье-Одинцово — Динамо 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 25:21)

Итоги

Положение команд

Победитель 
 «Заречье-Одинцово» (Московская область): Ольга Адаменя, Елена Ганшина, Татьяна Алвис дус Сантус, Анна Левченко, Наталья Мельникова, Юлия Меркулова, Анна Моисеенко, Наталья Сарайкина, Наталья Ханикоглу (Шигина), Нина Ярзуткина. Главный тренер — Павел Матиенко.

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

2004 год в волейболе